Vanini ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Vanini (1814–1916), deutsche Sängerin und Theaterschauspielerin
 Karoline Vanini (1835–1867), polnisch-deutsche Theaterschauspielerin
 Maria Vanini (vor 1801–nach 1806), Theaterschauspielerin und -leiterin in Augsburg 
 Lucilio Vanini (1585–1619), italienischer Philosoph und Theologe
 Paolo Vanini (* 1963), Schweizer Physiker und Mathematiker

Vanini ist der Ortsname von:
 Vanini (Rio Grande do Sul), Gemeinde im brasilianischen Rio Grande do Sul

Siehe auch:
 Vannini